La Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas (UAAR) es la única asociación italiana existente de ateos y agnósticos.

Completamente independiente de partidos políticos y grupos de presión, su adjetivo racionalista, indica la confianza en la razón como vínculo de referencia entre los seres humanos.

Desde 1991 la Unión promueve en Italia la difusión de las teorías ateas y agnósticas y defiende el carácter laico del Estado, luchando contra todo privilegio concedido a la religión católica y contra toda discriminación respecto a los no creyentes.

La actividad de la UAAR se desarrolla de varias maneras:
 A nivel editorial, desde diciembre de 1996, publica y distribuye la revista trimestral L’Ateo y desde 1998 dispone de un sitio propio en internet.
 Dedica particular atención, incluso a través de contactos con ministros y parlamentarios, para promover iniciativas legales en función del completo reconocimiento jurídico del ateísmo y de los derechos de los ateos; estas iniciativas han logrado ya algunos resultados, como el derecho de no ser considerados católicos aunque hayan sido bautizados.

UAAR, a través de la afiliación a IHEU (Unión Internacional Ética y Humanista) y a FHE (Federación Humanista Europea), está además comprometida en desarrollar las grandes batallas de libertad de pensamiento a nivel mundial, en razón de la presencia en Italia de la sede de la mayor religión mundial.

La presidenta honoraria de la organización es la exministra de igualdad de oportunidades Laura Balbo.

Véase también

Enlaces externos 
UAAR.org  Página oficial

Organizaciones ateístas
Ateísmo en Italia
Asociaciones de Italia